Miejscowości w USA:
 McKittrick – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Kern
 McKittrick – miejscowość w stanie Missouri, w hrabstwie Montgomery